«Estación (de) San Fernando» puede referirse a:

Toponimia

en Argentina 
 Estación San Fernando C, perteneciente al ramal Retiro - Tigre de la línea Mitre;
 Estación San Fernando R, perteneciente al Tren de la Costa.

en Chile 
 Estación San Fernando de San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

en España 
 Estación de San Fernando, situada en el término municipal de Coslada, cerca de San Fernando de Henares.
 Estación de San Fernando, situada en el centro de San Fernando de Henares.
 Estación de San Fernando-Bahía Sur, situada en San Fernando, Cádiz, cerca del complejo Bahía Sur.
 Estación de San Fernando-Centro, situada en San Fernando, Cádiz, al noroeste del centro urbano.